Plenty River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Plenty River (Derwent River), Nebenfluss des Derwent River in Tasmanien
 Plenty River (Hay River), Nebenfluss des Hay River im Northern Territory
 Plenty River (Yarra River), Nebenfluss des Yarra River in Victoria